Едіт Кавел (значення)
 Кавел (Західна Вірджинія)